Dis, DiS., dis nebo DIS může mít různé významy:
 DiS. – český neakademický titul „diplomovaný specialista“
 MiG 5 (DIS) – sovětský letoun z 2. světové války (Dalnij Istrebitěl Soprovožděnija)
 v hudbě o půltón zvýšené D
 Dis-Dur, druh tóniny, viz Es-Dur
 římský bůh mrtvých Dis Pater 
 album Jana Gerbarka

dis znamená:
 nad Dis vytvořený mollový akord dis-Moll

DIS je zkratka pro:
 dálniční informační systém – systém pro zpracování informací z telematických systémů v trase komunikace a pro zajištění komunikace z SOS hlásek
 dělicí instalační skříň – viz článek Rozvaděč (elektrotechnika)
 Deutsche Internationale Schule Jakarta
 Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, koordinační místo italských tajných služeb 
 Dissoziative Identitätsstörung – německá zkratka pro disociativní poruchu integrity
 Distributed Interactive Simulation, standard výměny dat pro řízení simulačních systémů 
 Draft International Standard
 DIS AG

V jazyce 
Předpona dis- (z latiny) má v podstatě stejný význam jako předpona dys- (z řečtiny), obě znamenají zpravidla negaci nebo nenáležité fungování a dají se někdy přeložit jako ne- nebo roz-, např. disharmonie – nesoulad, diskomfort – (psychická) nepohoda, diskrepance, disonance. Kdy se píše dis a kdy dys je věcí úzu a vychází z původu slova. S dys se píše například dysforie (rozlada) a různé poruchy (dysgnózie, dysgrafie) a tzv. lehké mozkové dysfunkce (nejznámější jsou dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie). Slovo disfunkce/dysfunkce se v medicínském a psychologickým smyslu píše s y (častější případ), v případě nenáležitého fungování systémů mimo organismus s i.

Reference

Související články 
 dys